Saint Simon désigne plusieurs saints des églises chrétiennes.

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de leur décès :
 Pierre (apôtre) (), ou Simon de Bethsaïde ou Simon-Pierre ou Pierre, apôtre, considéré comme 1 pape par les catholiques ; célébré le 29 juin. 
 Simon le Zélote (), ou Simon le Cananite ou Simon le Cananéen, un autre apôtre ; célébré le 28 octobre.
 Simon de Cyrène (), originaire de Cyrène en Libye, parfois considéré comme le premier saint martyr noir.

Et aussi :
 Simon Daniel († ?)
 Simon le Blond († ?)

Saints des Églises catholiques 
Par ordre chronologique de leur décès :
 Simon de Saint-Bertin († 1148), bienheureux, abbé de l'abbaye d'Auchy dans le nord de la France, puis abbé contesté de Saint-Bertin ; célébré le 4 février. 
 Simon Ballacchi (1240-1319) frère convers dominicain ; fêté le 3 novembre.
 Simon Stock († vers 1265), carme anglais ; célébré le 16 mai et localement le 17 juillet.
 Simon Rinalducci († 1322), ou Simon de Todi , bienheureux, abbé augustinien ; célébré le 20 avril.
 Simon de Lipnica (° entre 1435 et 1440 - †1482), prêtre polonais de l’Ordre des Mineurs ; célébré le 18 juillet.
 Simon Bokusai Kyota († 1620), catéchiste, et sa femme Madeleine, avec ses compagnons Thomas Gengoro et sa femme Marie, ainsi que leur fils Jacques, bienheureux, martyrs crucifiés au Japon ; célébrés le 16 août.
 Simon Srugi († 1943), frère salésien, enseignant, infirmier, vénérable ; le 27 novembre.

Saints des Églises orthodoxes 
 Simon de Volomsk († 1641) ; célébré le

Notes et références